Onomàstica:

 Dínies orador atenenc 

 Dínies, historiador grec 

 Dínies, pintor grec